Mistrzostwa Polski w Curlingu 2017 rozegrane zostały między 6 a 9 kwietnia 2017 w Gliwicach na lodowisku Tafla. Turniej eliminacyjny odbył się w Warszawie w dniach 17-19 marca. W rywalizacji łącznie uczestniczyło 25 drużyn (6 kobiecych i 19 męskich).

Złote medale zdobyły zawodniczki POS Łódź (Marta Szeliga-Frynia), które w finale do dwóch wygranych pokonały AZS Gliwice Petardy (Elżbieta Ran) – 4:6; 4:1;  7:6. Na najniższym stopniu podium stanęła drużyna AZS Gliwice (Marta Pluta). W konkurencji mężczyzn triumfowali zawodnicy ŚKC Katowice Marlex Team (Bartosz Dzikowski), w finale wygrywając 7:3 przeciwko Sopot CC Wa ku'ta Sopot Curling Team (Borys Jasiecki). Brązowe medale zdobyła drużyna POS Łódź Monkey Man (Aleksander Grzelka).

Tytułów mistrzowskich z 2016 broniły drużyny Sopot Curling Club Wa ku'ta (Borys Jasiecki) i AZS Gliwice (Marta Pluta). Trzy pierwsze męskie drużyny mistrzostw uzyskają prawo do uczestnictwa w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy 2017 (grupa B). Mistrzynie Polski będą reprezentować kraj podczas rozgrywek grupy C Mistrzostw Europy 2017.



Eliminacje 
Do turnieju eliminacyjnego zgłosiło się 13 drużyn męskich, które rywalizowały o 6 miejsc w turnieju finałowym. Wśród zespołów kobiecych do eliminacji zgłosiło się 5 zespołów, wobec czego nie rozegrano eliminacji.

Turniej finałowy

Kobiety

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
6 kwietnia 2017; 20:00

Sesja 2. 
7 kwietnia 2017; 10:45

Sesja 3. 
7 kwietnia 2017; 20:00

Sesja 4. 
8 kwietnia 2017; 10:45

Sesja 5. 
8 kwietnia 2017; 17:15

Play-off

Mały finał 
9 kwietnia 2017; 14:00

Finał 
Finał rozgrywany jest do dwóch zwycięstw, uwzględniając wynik meczu z Round Robin.
9 kwietnia 2017; 10:00

9 kwietnia 2017; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
6 kwietnia 2017; 17:15

Sesja 2. 
6 kwietnia 2017; 20:00

Sesja 3. 
7 kwietnia 2017; 8:00

Sesja 4. 
7 kwietnia 2017; 10:45

Sesja 5. 
7 kwietnia 2017; 13:30

Sesja 6. 
7 kwietnia 2017; 17:15

Sesja 7. 
7 kwietnia 2017; 20:00

Sesja 8. 
8 kwietnia 2017; 8:00

Sesja 9. 
8 kwietnia 2017; 10:45

Sesja 10. 
8 kwietnia 2017; 13:30

Tie-breaker 
8 kwietnia 2017; 17:15

Play-off

Mecz o 8. miejsce 
9 kwietnia 2017; 10:00

Mecz o 6. miejsce 
9 kwietnia 2017; 14:00

Mecz o 5. miejsce 
9 kwietnia 2017; 10:00

A1-B1 
8 kwietnia 2017; 20:00

A2-B2 
8 kwietnia 2017; 20:00

Półfinał 
9 kwietnia 2017; 10:00

Mały finał 
9 kwietnia 2017; 14:00

Finał 
9 kwietnia 2017; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne i źródła

Zobacz też 
 Sezon 2016/2017 w curlingu

2017
2017 w curlingu
2017 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Gliwicach